Diese Liste verzeichnet alle Fußballspieler, die für die erste Mannschaft des SV Stuttgarter Kickers gespielt haben. Einsätze und Tore werden erst ab der Saison 1945/46 gezählt, da zuvor nicht alle Daten bekannt sind.

Legende 
Die Liste ist sortierbar: durch Anklicken eines Spaltenkopfes wird die Liste nach dieser Spalte sortiert, zweimaliges Anklicken kehrt die Sortierung um.

 Spieler: Nennt den Namen des Spielers in der Form Nachname, Vorname.
 Nationalität (Nat.): Nennt die Nationalität des betreffenden Spielers anhand der jeweiligen Landesflagge. Bei Spielern mit mehreren Staatsbürgerschaften wird das Land aufgelistet, für dessen Nationalmannschaft oder Junioren-Nationalmannschaft der Spieler antrat oder angetreten wäre. Dabei werden Spieler, die während ihrer aktiven Zeit Staatsbürger der heute nicht mehr bestehenden Staaten des Deutschen Reichs, Deutschen Demokratischen Republik, UdSSR, Jugoslawiens und der Tschechoslowakei waren, den jeweiligen Nachfolgestaaten zugeordnet, also der Bundesrepublik Deutschland, Ukraine und entweder Slowenien, Kroatien, Bosnien und Herzegowina oder Serbien, sowie der Slowakei und Tschechien.
 Erstes Spiel: Nennt das Datum des ersten Pflichtspieleinsatzes des betreffenden Spielers für die erste Mannschaft der Kickers.
 Letztes Spiel: Nennt das Datum des letzten Pflichtspieleinsatzes des betreffenden Spielers für erste Mannschaft der Kickers.
 Liga-Spiele/-Tore: Nennt die Anzahl der Spiele beziehungsweise Tore, die der betreffende Spieler für die erste Mannschaft der Kickers in der Bundesliga, der 2. Bundesliga, 2. Liga Süd, 3. Liga, Oberliga Süd, Regionalliga Süd, Regionalliga Südwest und der Oberliga Baden-Württemberg absolvierte respektive erzielte. Darin sind auch die absolvierten Spiele und erzielten Tore in den jeweiligen Relegationsspielen der Bundesliga (1991) und Regionalliga Südwest (2019 und 2022), sowie dem Entscheidungsspiel um den 3. Platz der Oberliga Süd (1948) enthalten.
 DFB-Pokal-Spiele/-Tore: Nennt die Anzahl der Spiele beziehungsweise Tore, die der betreffende Spieler für die erste Mannschaft der Kickers im DFB-Pokal absolvierte respektive erzielte.
 WFV-Pokal-Spiele/-Tore: Nennt die Anzahl der Spiele beziehungsweise Tore, die der betreffende Spieler für die erste Mannschaft der Kickers im WFV-Pokal seit 2001 absolvierte respektive erzielte.
 Gesamt-Spiele/-Tore: Nennt die Gesamtanzahl der Pflichtspiele beziehungsweise Pflichtspieltore, die der betreffende Spieler für die erste Mannschaft der Kickers absolvierte respektive erzielte.

Liste

Ohne Einsatz 
Folgende Spieler standen zwar im Kader der ersten Mannschaft, kamen allerdings nicht zum Einsatz:

Weblinks 
 Kickers Spieler im Kickersarchiv
 Kickers Spieler nach Saison seit 1991/92 bei fussballdaten.de
 Kickers Spieler bei weltfussball.de

!
Stuttgarter Kickers
Fussballspieler Stuttgarter Kickers